San José es el nombre de dos localidades en Nuevo México, EE. UU.:

 San José (condado de Río Arriba, Nuevo México)
 San José (condado de San Miguel, Nuevo México)